Cinema:
 Lost and Found (pel·lícula de 1979), pel·lícula estatunidenca dirigida per Melvin Frank i protagonitzada per George Segal i Glenda Jackson
 Lost & Found (pel·lícula de 1999), pel·lícula estatunidenca dirigida per Jeff Pollack i protagonitzada per David Spade i Sophie Marceau
 Lost and Found (pel·lícula de 2008), pel·lícula xinesa dirigida per Ma Liwen i protagonitzada per Li Yixiang
 Lost & Found (pel·lícula de 2016), pel·lícula canadencoestatunidenca dirigida per Joseph Itaya i protagonitzada per Justin Kelly, Benjamin Stockham, Cary Elwes i Jason Patric